Épagny (Aisne) – comune francese
Épagny (Alta Savoia) – comune francese
Épagny (Côte-d'Or) – comune francese